Deux navires de la Marine royale canadienne portent le nom de NCSM Calgary :
 le , une corvette de  ;
 le , une frégate de classe Halifax lancée en 1992.

Calgary